Орлики
 Орлики (рід рослин)